Pastorul este preot protestant sau neoprotestant, predicator al Evangheliei.

Pastor se mai poate referi la:

Nume de familie
Adam Pastor (n. după 1500, † nach 1560), predicator menonit
 Adelina Pastor (n. 1993), atletă română 
Alfredo Pastor (n. 1944), om de știință spaniol
Ana Pastor Julián (n 1957), politician spaniol
Carl Arthur Pastor (1885–1960), bancher german
 David Pastor (n. 1978), regizor și scenarist spaniol

Vezi și
Păstor, sau îngrijitorul unei turme de animale aflate la pășunat
Păstorel Teodoreanu (1894-1964), avocat, oenolog și scriitor român

Dezambiguizare